Mercedes-Benz Atego — популярное в Европе семейство среднетоннажных грузовых автомобилей полной массой от 6,5 до 16 тонн.

Успешно выпускаются с 1998 года, пережив смену модельного ряда в 2004 году. Комплектуются 4- и 6-цилиндровыми двигателями объёмом от 4,25 до 6,37 л., мощностью от 122 до 279 л. с., а также широким ассортиментом грузовых кузовов (тент, мебельные и промтоварные фургоны, изотермические фургоны и рефрижераторы), что позволяет им выполнять различные задачи.

Mercedes-Benz Atego также пользуется спросом в странах Южной Америки.

Mercedes-Benz Atego для Бразильского рынка.

В марте 2013 компания Mercedes-Benz выпустила новый грузовик Atego, который стал на 5 % эффективнее, поскольку использовал двигатель стандарта Евро 6, множество нововведений в конструкцию шасси, и систему отработанных газов. Новая кабина сделала его новым лидером среди среднетоннажных грузовиков.

Двигатели

Atego BM970—976, BM950.5/.6-954.5

Atego BM970—976 (рестайлинг)

Atego BM967

Примечания

Литература 
 
 

Бескапотные грузовики
Atego